Список видів роду Приворотень:

Список, який містить 598 визнаних видів роду Приворотень (Alchemilla), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Примітки

Посилання 

 Alchemilla на сайті «International Plant Names Index» 
 Alchemilla на сайті «Plantsystematics» 
 Alchemilla на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Alchemilla на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=539875 
 Alchemilla на сайті «Vascular Tropicos» 

 
Приворотень
Приворотень